Зграда Окружног суда може да се односи на:

 Зграда Окружног суда у Ваљеву
 Зграда Окружног суда у Смедереву
 Зграда Окружног суда у Шапцу